Polina Edmunds est une patineuse artistique américaine née le  à Santa Clara, au Californie. Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où elle finit  après avoir terminé deuxième du Championnat des États-Unis. En 2015, elle remporte le premier titre international de sa carrière à l'occasion du Championnat des quatre continents.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Santa Clara (Californie)
Naissance en mai 1998